Ростисла́в Вячесла́вович Колпако́в (род. 15 сентября 1984) — российский актёр музыкального театра, кино и мюзиклов, певец, лауреат российских и международных вокальных конкурсов, номинант на Высшую театральную премию «Золотая маска» за роль Эдмона Дантеса в спектакле «Граф Монте-Кристо» (2019).

Биография 
Ростислав Колпаков родился 15 сентября 1984 года в Волгограде в артистической семье. Впервые вышел на сцену в двухлетнем возрасте в роли Амура в спектакле Саратовского театра оперетты «Герцогиня Герольштейнская» в 1986 году. В 1985-1990 годы исполнял роль Нового годика или Нового Морозика, раздавая детям подарки, помогая родителям. С трёх лет занимался на балетном отделении Саратовской школы искусств под руководством своей матери, педагога-хореографа и создателя отделения Ларисы Викторовны Маликовой. В 1989—1991 учился в музыкальной школе по классу фортепиано, в 1994—1995 продолжил обучение в Саратовском хореографическом училище. Занимался в футбольном кружке, овладел верховой ездой, катанием на коньках, роликах, боевыми искусствами, зимними видами спорта, фехтованием, каскадерскими навыками.

После переезда в Москву, в 2000—2002 работал в Московском театре Иллюзии. В 2002 году поступил на факультет музыкального театра Российского института театрального искусства (ГИТИС) на курс народных артистов СССР Людмилы Зыкиной и Георгия Ансимова (класс по вокалу народного артиста России Михаила Кизина). В 2003 перешёл на курс народного артиста Украины и России, заслуженного деятеля искусств России Романа Виктюка (класс сольного пения профессора, заслуженного артиста РСФСР Владимира Колосова), который окончил в 2008 году с присуждением квалификации «Артист музыкального театра» по специальности «Актёрское искусство». Во время учёбы в институте участвовал в концертах, играл в спектакле Романа Виктюка «Масенькие супружеские преступления» Габриели Запольской («Театр-Медиа», Москва).

После окончания института работал в труппе мюзикла Красавица и Чудовище» (постановка Stage Entertainment Russia по одноименному мультфильму студии Walt Disney Pictures), в 2009 году участвовал в телекастинге «Найди Чудовище» на главную роль 2-го сезона мюзикла «Красавица и Чудовище». В 2011 году переехал в Санкт-Петербург, где исполняет ведущие партии  в мюзиклах Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии (до октября 2018), Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» .

В 2013 году выступает в концерте и с 2014 сотрудничает с Краснодарским музыкальным театром.

В 2015 году принимал участие в театрализованных представлениях XXI Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино», мюзикле «Джекилл & Хайд» XII Театрального Фестиваля «Золотая Маска в Эстонии 2016» и «Книжных аллеях» к мюзиклу «Бал вампиров».

В 2012 году участвовал, прошёл кастинг и по его результатам был утверждён на роль Тритона в мюзикле «Русалочка» Алана Менкена (Компания Stage Entertainment Москва), не сыграл. В ноябре 2013 года утверждён на роль молодого призрака в мюзикл «Кентервильское привидение» Дмитрия Рубина и Андрея Иванова, премьера не состоялась в Москве и проект был прикрыт режиссёром Вадимом Каревым в феврале 2014. В 2021 году, 22 февраля должен был сыграть роль капитана Грея в мюзикле «Алые паруса» Максима Дунаевского в ДКиТ МАИ, 15 февраля правообладатель спектакля Д.Ю. Калантаров (АНО "Музыкальное сердце театра"), по своей инициативе расторг договор на прокат.

В 2016 году принял участие в озвучивании роли Дэниэла в 9 серии второго сезона сериала «Агент Картер» на студии NevaFilm.

В 2019 году стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Эдмона Дантеса в спектакле «Граф Монте-Кристо».

Роли в театре

РАТИ-ГИТИС ( — ) 
 Опера «Испанский час» Мориса Равеля — Рамиро
 Опера «Плащ» Джакомо Пуччини — Тинка
 Опера «Февей» Василия Пашкевича — Царь

Stage Entertainment 
 Мюзикл «Красавица и Чудовище» Алана Менкена (режиссёр Гленн Казаль) — Гастон, Лефу ( — )
 Мюзикл «Бал вампиров» Джима Стейнмана (режиссёр Корнелиус Балтус) — Граф фон Кролок, Герберт, Профессор Абронсиус ( — ,  — )

Продюсерский центр «Звёздная пристань» 
 Опера-фантазия «Мастер и Маргарита» Валентина Овсянникова (режиссёр И. Бунаков) — Понтий Пилат, Воланд — ( — )

Продюсерская компания «AK Production» 
 Опера-фантазия «Мастер и Маргарита» Валентина Овсянникова (режиссёр И. Бунаков) — Мастер / Иешуа — (11 октября )

Продюсерский центр «Триумф» 

 Национальный мюзикл «Лукоморье» Евгения Загота (режиссёр А. Шарнин) — королевич Елисей, князь Гвидон, Кощей Бессмертный — ( — )
 Мюзикл «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова — Атаманша, Сыщик ( — )

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии  
 Мюзикл «Бал вампиров» (режиссёр К. Балтус) — Граф фон Кролок, Герберт, артист ансамбля ( — , ), ()
 Мюзикл «Аладдин» (режиссёр В. Кемпчински) — Джинн ( — )
 Мистерия «Белый.Петербург» (режиссёр Г. Тростянецкий) — Александр Иванович Дудкин ()
 Спектакль-концерт «Хиты Бродвея» (реж. Б. Томаш, А. Сафронов, А. Суханов) — Граф фон Кролок, Генри Джекилл, Граф Монте-Кристо, Эдмон Дантес, Иисус Христос, Иуда, Джинн, Дон Локвуд ( — )
 Мюзикл «Джекилл & Хайд» (режиссёр Г.М. Кереньи KERO) — Генри Джекилл / Эдвард Хайд ( — )(2022)
 Мюзикл «Граф Монте-Кристо» (режиссёр Г.М. Кереньи KERO) — Эдмон Дантес / Граф Монте-Кристо ( — )
 Спектакль-концерт «Хиты Бродвея-2. На сцене и на экране» — Дон Локвуд ( — )

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» 
 Спектакль-концерт «Рейс на Бродвей» ( — )
 Музыкально-драматический спектакль «Мышьяк и кружева» (режиссёр Анастасия Удалова) — Джонатан Брустер (с )

Краснодарский музыкальный театр 
 Мюзикл «Джаз для настоящих леди» (режиссёр Александр Мацко) — Джо/Джозефина (с )
 Оперетта «Мистер Икс» Имре Кальмана (режиссёр Александр Мацко) — Мистер Икс (с )

Продюсерская компания «Makers Lab» 
 Мюзикл «Мастер и Маргарита» (реж. Софья Стрейзанд) — Воланд ( — , )
 Мюзикл «Дама Пик» (реж. Софья Стрейзанд) — Граф Сен-Жермен (с )

Фонд Георгия Данелия 
 Музыкальный спектакль «Ханума» Гии Канчели (режиссёр Николай Дуксин) — Котэ ()

Компания «МПК» 
 Музыкальный спектакль «Две стрелы» Евгении Долговой (режиссёр Борис Малевский) — Человек боя ( — )

RIFgroup / Creative lab STAIRWAY 
 Мюзикл «Последнее испытание» Антона Круглова (режиссёр Руслан Герасименко) — Карамон ( — )
 Мюзикл «Новогодний мюзикл» (режиссёр Алексей Франдетти) — Геркулес ()

Продюсерская группа «Званые вечера» 
 Театральный сериал в иммерсивном формате «Дом 19|07»; режиссёр Агата Вавилова — Феликс (с )
 «Дом 19|07.Начало»; режиссёр Артём Каграманян — Феликс (с )

Творческое объединение РомановАрена 
 Цирковой мюзикл «Заколдованный принц» — Мышиный король ( — )

Проект Антона Круглова 
 Рок-опера «Икар» Антона Круглова — Правитель Тесей (с )

Проект Сергея Скрипникова (SSP) 
 Рок-мюзикл «Пирамида» (реж. Сергей Скрипников, Дарья Любимова) — Правитель Крайос (с )

Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» 
 Мюзикл «Леди Гамильтон» Ирины Долговой (режиссёр Владимир Подгородинский) — Адмирал Нельсон (с )
 Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойд Уэббера (режиссёр Владимир Подгородинский) — Иисус (с ), Понтий Пилат (с )

Театральная компания «Бродвей Москва» 
 Мюзикл «Шахматы» (реж. Евгений Писарев) — Анатолий Сергиевский ( — )

Авторский проект Александра Рагулина 
 Рок-опера «Графиня де Ля Фер» (реж. Александр Рагулин) — Граф де Ля Фер / Атос (с )

Авторский проект Сергея Смолина 
 Рок-мюзикл «Мёртвая царевна» (реж. Сергей Смолин) — Справедливый Богатырь ()

Авторский проект Сергея Сорокина 
 Мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» (реж. Артём Каграманян) — Дон Жуан ()

Театр «Этериус» 
 Рок-опера «Финрод» (реж. Олег Маркелов) — Саурон ()
 Мюзикл «Последнее испытание» (реж. Дарья Январина) — Карамон Маджере ()

Театр «Вита» 
 Рок-опера «Лэ о Лэйтиан» (реж. Полина Нахимовская) — Берен ()
 Мюзикл «Последнее испытание» (реж. Полина Нахимовская) — Карамон ()

Роли в кино 
 2016 — Сериал «Тайны следствия - 16». Фильм 1 «Чёрный список» (Максим Свиридов). Режиссёр: О. Кандидатова

Награды и премии 
 1996 — Лауреат III премии Областного детского конкурса военных песен, г. Волгоград
 2008 — Конкурс оперетты "ОпереттаLand — 2008" (2 тур), г. Москва
 2010 — Лауреат I премии (золотая медаль) и специального большого приза "БЭСТ" Международного конкурса исполнителей вокального искусства (академический вокал) "Славянская звезда"
 2013 — Лауреат премии XXII фестиваля "Театры Санкт-Петербурга — детям" за «экстравагантное актерское решение» роли Джинна в детском музыкальном спектакле "Аладдин"
 2014 — Лауреат Международного фестиваля-конкурса искусств "Беллиссимо" в номинации «Оперетта-Мюзикл Профессионалы» и Лауреат специальной номинации "Великолепный ФИГАРО", г. Неаполь
 2014 — Лауреат Международного фестиваля-конкурса искусств "Беллиссимо" в номинации «Академическое пение-ансамбль» с Еленой Газаевой, г. Неаполь
 2018 — Премия сообщества любителей мюзиклов журнала Stage Door по результатам зрительского опроса в номинации «Любимый артист зрителей» (2 место)
 2018 — Лауреат премии сообщества любителей мюзиклов Stage Door, номинация «Роль года» за роль Генри Джекилла/Эдварда Хайда в спектакле «Джекилл и Хайд»
 2019 — Номинация «Оперетта-Мюзикл/Мужская роль» на российской национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Эдмона Дантеса в спектакле «Граф Монте-Кристо»

Отзывы 

«Новогодние ёлки»:

Мюзикл «Красавица и Чудовище»:

Мюзикл «Бал вампиров»:

Мюзикл «Аладдин»:

Мюзикл «Джекилл & Хайд»:

Мюзикл «Граф Монте-Кристо»:

Мюзикл «Последнее испытание»:

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»:

Рок-опера «Графиня де Ля Фер»:

Мюзикл «Дама Пик»:

Концерт «Славные зарисовки»:

Концерт «Отражение. Музыка эпох»:

Концертная деятельность 
Ростислав Колпаков ведёт активную концертную деятельность, в его репертуаре — произведения различных жанров: арии из мюзиклов, песни из фильмов, джаз, рок, эстрада. В 2010—2013 принимал участие в шоу-постановках Игоря Портного в Москве: «Звёзды Бродвея» (2010), «Галактика Бродвей» (2011), «Путешествие по мюзиклам» (2013). В декабре 2016 года в Нарве участвовал в гала-концерте «Все хиты Бродвея».

Как приглашённый артист выступает в концертных программах своих коллег: Елены Газаевой, Дарьи Бурлюкало, Антона Авдеева, Вячеслава Штыпса, Игоря Кроля, Елизаветы Белоусовой, Анны Тесс, Светланы Захаровой, Ярослава Баярунаса; участвует в творческих вечерах поэта Андрея Пастушенко, композитора Сергея Плешака, ансамбля песни и танца казаков Александра Мукиенко, фонда Андрея Петрова, джаз-бэнда «Наоми Бит». Звезда всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей романса «О России и для России» в феврале 2010 года.

Принимает участие в концертных программах, организованных продюсерским центром «Пентаграмма», Москва, Санкт-Петербург, концертах продюсерского центра STAIRWAY, с 2019 года — участник проекта «КАРАОКЕ КАМИКАДЗЕ». В 2015-2018 годы участвовал в квартирниках клуба ценителей музыкального театра «СЛАВНАЯ КВАРТИРА», фестивалях Краснодарского музыкального театра в 2013-2014 годы. В марта 2017 года выступил членом жюри детского вокального конкурса «Парад звёзд» в Санкт-Петербурге. В 2020 году исполнил песню Кима Суанова на осетинском языке в поддержку жителей и врачей РСО-Алания с коллегами.

Примечания

Ссылки 

 Ростислав Колпаков на сайте Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
 Ростислав Колпаков на сайте мюзикла «Бал вампиров»
 Ростислав Колпаков а сайте мюзикла «Граф Монте-Кристо»
 Ростислав Колпаков на сайте мюзикла «Джекилл & Хайд»
 Официальный сайт
 Официальная группа VK

Видео
 Ростислав Колпаков: "Мастер и Маргарита" в 3D — Телеканал «Первый канал Санкт-Петербург», 5 сентября 2014
 
 Ростислав Колпаков в сюжете о премьере мюзикла: "Ненависть, любовь, прощение и милосердие. В театре Музкомедии мюзикл Фрэнка Уайлдхорна «Граф Монте-Кристо» — Телеканал «Санкт-Петербург», 10 ноября 2017
 
 Гости в студии «Арт&Факты» Валерий Сехпосов и Ростислав Колпаков — Телеканал «Кубань 24», 17 января 2018
 
 Ростислав Колпаков в проекте Татьяны Величкиной «Трансформация» — Канал «VELICHKINASTUDIO», 28 мая 2018
 (on-line трансляция) Ростислав Колпаков — Канал «STAIRWAY», 25 ноября 2018
 "Премьерные истории". Репортаж с репетиции оперетты «Мистер Икс» — Телекомпания «Премьера», 17 августа 2019
 "Мистер Икс" в Краснодаре Генеральный прогон новой оперетты — Телеканал «Краснодар», 26 сентября 2019
 Премьера оперетты "Мистер Икс" в Краснодаре — Телеканал «Кубань 24», 27 сентября 2019
 В гостях у программы «Полдень» композитор Сергей Плешак и артист Ростислав Колпаков — Радио «Петербург», 20 февраля 2020
 Ростислав Колпаков в проекте Андрея Бирина — Проект «Артисты тоже люди», 11 апреля 2021
 Ростислав Колпаков в проекте Андрея Бирина — Проект «Артисты тоже люди», 5 мая 2021
 В гостях у программы «Хорошее утро» Мюзикл «Дама Пик» - Сергей Рубальский, композитор; Ростислав Колпаков и Мария Лагацкая, солисты — Телеканал «Санкт-Петербург», 2 сентября 2021
 Ростислав Колпаков в программе «Полезное утро» — Телеканал «78», 16 декабря 2021

Статьи